Kolping steht für:
 Kolpingwerk, katholischer Sozialverband
 Kolping Krankenkasse, Schweizer Krankenkasse

Kolping ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Kolping (1909–1997), deutscher katholischer Theologe sowie Hochschullehrer
 Adolph Kolping (1813–1865), deutscher katholischer Priester, Begründer des Kolpingwerkes

Siehe auch:
 Kolpinghaus